Sanbiagesi – abitanti di San Biagio Platani
Sanbiagesi – abitanti di San Biagio Saracinisco
Sanbiagesi – abitanti di San Biagio della Valle